REFRAM peut faire référence :
 Le réseau francophone des régulateurs des médias, un établissement d’intérêt commun aux autorités francophone de régulation des médias.